Panelas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Panela de Brejaúva, gruva, Paraná, Adrianópolis, 
 Panelas (kommun i Brasilien), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar